Geise als Familienname:

 Fritz Geise (1871–1966), deutscher Politiker der DDP und Chronist des Zweiten Weltkrieges
 Gerhard Geise (1930–2010), deutscher Mathematiker
 Günter Geise (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Inge Meidinger-Geise (1923–2007), deutsche Autorin
 Johannes Geise (16. Jahrhundert), ev. geistlicher Dichter aus Melsungen
 Reinhard Geise (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Stephanie Geise (* 1979), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Werner Geise († 1658), deutscher Philosoph, Historiker und Hochschullehrer

Geise als geografischer Name:
 Geise (Wattfläche), zwischen Ems-Fahrwasser und Dollart